Schütz, o su variante Schutz, es un apellido de origen alemán que puede hacer referencia a:

 Alfred Schütz, sociólogo y filósofo estadounidense.
 Arnold Schütz, futbolista alemán.
 Bogumil Schütz, botánico alemán cuya abreviatura como autor de nombres botánicos es Schütz.
 Edy Schütz, ciclista luxemburgués.
 Friedrich Wilhelm von Schütz, filósofo y escritor de opinión alemán.
 Heinrich Schütz, organista y compositor alemán.
 Helga Schütz, escritora y guionista alemana.
 Ilse Schütz-Buenaventura, filósofa colombo-alemana.
 Jorge O'Ryan Schütz, baloncestista, diplomático y embajador chileno.
 Rodrigo Schütz Rodrigues, botánico y profesor brasileño.
 Roger Schutz, fundador y prior de la Comunidad de Taizé ecuménica.
 Tales Schutz, futbolista brasileño de origen alemán.
 Tom Schütz, futbolista alemán.
 Wilhelm von Schütz, escritor romántico alemán.

fr:Schutz
ja:シュッツ